Miejscowości w USA:
 Shell Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Shell Lake (ang. Shell Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker